Die Canadian Professional Championship 1985 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste im Rahmen der Saison 1985/86. Das Turnier wurde im September 1985 im kanadischen Toronto ausgetragen. Sieger wurde Cliff Thorburn, der im Finale Bob Chaperon besiegte. Ein 126er-Break von Frank Jonik war das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Wie auch schon in den Vorjahren kam das Turnier ohne Sponsor aus. Dennoch wurde diesmal ein Preisgeld von 5.000 Pfund Sterling ausgezahlt, das mehrheitlich an den Sieger ging.

Turnierverlauf 
Im Gegensatz zum Vorjahr stieg die Teilnehmerzahl von zwölf auf 13 Spieler an. Das Turnier begann mit einer ersten Runde, wobei mit Cliff Thorburn, Kirk Stevens und Frank Jonik drei Spieler direkt für das anschließende Viertelfinale gesetzt waren. Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen und die einzelnen Spiele je nach Runde in verschiedenen Best-of-Modi ausgetragen.

Finale 
Titelverteidiger Cliff Thorburn hatte mit Siegen über Joe Cagianello und Jim Wych – gegen Cagianello recht deutlich, gegen Jim Wych knapp – erneut das Endspiel des Turnieres erreicht. Dort traf er auf Bob Chaperon, der sein erstes Profifinale durch einen Gewinn im Spiel gegen Paul Thornley und durch Siege über die gesetzten Spieler Kirk Stevens und Frank Jonik erreicht. Chaperon konnte zwar einen deutlichen Ausgang des Endspiels verhindern, doch der favorisierte Thorburn gewann schlussendlich mit 6:4.

Century Breaks 
Drei Spieler spielten während des Turnieres je ein Century Break:
  Frank Jonik: 126
  Cliff Thorburn: 121
  Jim Bear: 120

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Toronto